famille Affaitati, une famille de marchands et de banquiers d'origine italienne avec une branche belge ;

 Fortunio Affaitati (1510-1555), un philosophe italien.